Krasnosielc est le nom :

 de la gmina de Krasnosielc, dans le powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Krasnosielc, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme